GALNT7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 657 амінокислот, а молекулярна маса — 75 389.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, лектинами, іоном марганцю. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Глікозилтрансферази